Чемпіонат Угорщини з футболу 2013—2014 — 112-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона всьоме здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт був переможцем Кубку Угорщини 2013—2014, але не брав участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 через невидачу ліцензії УЄФА для участі в єврокубках.
2. Клуб Діошдьйор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Угорщини 2013—2014.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2013-2014
Угорщина
Угорщина
2013 в угорському спорті
2014 в угорському спорті